Ștefănești se poate referi la una din următoarele localități

 Localități din Republica Moldova
 Ștefănești - sat din cadrul comunei Tănătarii Noi, raionul Căușeni;
 Ștefănești - localitate centru de comună în raionul Florești;
 Ștefănești - localitate centru de comună în raionul Ștefan Vodă;
 Localități din România:
 orașul Ștefănești din județul Botoșani;
 orașul Ștefănești din județul Argeș;
 comuna Ștefănești din județul Vâlcea;
 satul Ștefănești din comuna Ileana din județul Călărași;
 satul Ștefănești (aparține de orașul Târgu Cărbunești) din județul Gorj;
 satul dispărut Ștefănești (Darova), fost Istvanfalva, din județul Timiș;
 Ștefănești-Sat, Botoșani
 Localități din Ucraina
 Ștefănești - sat în raionul Zastavna, regiunea Cernăuți.
 Altele
 Râul Ștefănești
 Stânca Ștefănești
 Ștefăneștii de Jos, Ilfov
 Ștefăneștii de Sus, Ilfov
 Ștefăneștii Noi, Argeș
 Gara Ștefănești Argeș

Vezi și 
 Ștefan (nume)
 Ștefănescu (nume de familie)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova